Olsson est un patronyme suédois formé du prénom scandinave Ol(e) et du suffixe (s)son, signifiant « fils » en suédois (proche de l'anglais son et de l'allemand sohn). L'équivalent dano-norvégien de ce patronyme est . Les patronymes scandinaves Olsson et Olsen ont parfois été anglicisés dans les pays anglophones en .

Il peut désigner :

 Albert Olsson (1896-1977), footballeur suédois.
 
 Ann-Margret, née Ann-Margret Olsson, (1941-) actrice, danseuse et chanteuse américaine d'origine suédoise.
 Arthur Olsson (1926-), skieur de fond suédois.
 Christian Olsson (1980-), athlète suédois pratiquant le triple saut.
 Eva Olsson (1960-), physicienne suédoise.
 
 
 Helena Olsson Smeby, née Helena Olsson, sauteuse à ski norvégienne, d'origine suédoise.
 Holmfrid Olsson (1943-2009), biathlète suédois.
 Jan Erik Olsson, malfaiteur suédois.
 
 Johan Olsson (1980-), skieur de fond suédois.
 Jon Olsson (né en 1982), skieur suédois.
 
 Kristoffer Olsson (1995-), footballeur suédois.
 Lars Olsson (né en 1932), skieur de fond suédois.
 
 Markus Olsson (1990-) joueur suédois de handball.
 Martin Olsson (1988-), footballeur suédois.
 Mats Olsson (1960-), joueur suédois de handball. 
 
 Matts Olsson (1988-), skieur alpin suédois.
 Michael Olsson (1986-), coureur cycliste suédois.
 Moa Olsson (1997-), fondeuse suédoise.
 Oluf Olsson (1873-1947), gymnaste artistique danois.
 Otto Olsson (1879-1964), un compositeur et organiste suédois.
 Per Olsson (1963-), footballeur suédois.
 Salina Olsson (1978-), footballeuse suédoise.
 Sean Olsson (1967-), bobeur britannique.
 Staffan Olsson (1964-), joueur suédois de handball.
 Staffan Olsson, dit Bosson (1975 - ), chanteur suédois.
 Stefan Olsson (1987-), joueur suédois de tennis .
 Thorild Olsson (1886-1934), athlète suédois.

Homonymie
Homonymie de patronyme suédois